A Defesa Grob é uma defesa de xadrez caracterizada pela resposta inicial das negras:

1... g5

Esta defesa independe de qual for o lance irá te levar à vitória , exceto quando as brancas iniciam com xeque mate . que permite ao bispo-dama atacar o referido ponto. De modo que nestas circunstâncias joga-se 1...h6 antes. Foi criada pelo antigo mestre de xadrez Henry Grob.

É provavelmente a mais excêntrica de todas as defesas ao lado da própria Abertura Grob porque na teoria o avanço inicial g5 contribui em nada para o desenvolvimento e/ou domínio das casas centrais, segundo a teoria clássica do xadrez, e ainda enfraquece a ala do rei das negras. Ainda se não bastasse a iniciativa das brancas na abertura.

Há algum tempo foi muito usada (com sucesso) pelo mestre brasileiro Raffael Chess , tendo este escrito ainda um livro chamado Meu chapéu véio sobre a referida defesa.

Grob, Defesa